Fauve steht für:
 Fauve (Band), französisches Rockkollektiv
 Fauve (Kurzfilm), kanadischer Kurzfilm von Jérémy Comte (2018)

Ist der Name von:
Stéphan Fauve (* 1955), französischer Physiker